Woldeck steht für:

 Woldeck (Adelsgeschlecht), altmärkisches Adelsgeschlecht

Woldeck ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Friedrich von Woldeck (1720–1795), preußischer Generalleutnant, Chef des Füsilierregiments Nr. 41
 Hans Christoph von Woldeck (1712–1789), preußischer Generalleutnant, Chef des Infanterieregiments Nr. 28
 Hans Georg Woldeck von Arneburg (1712–1785), deutscher Generalmajor
 Ernst-August von Laffert-Woldeck (1847–1891), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm Woldeck von Arneburg (1838–1877), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Woldegk, Ort in Mecklenburg-Vorpommern
 Siegfried von Arneburg, Burggraf von Arneburg